Хи́жозеро — топоним.

 Хижозеро — посёлок в Медвежьегорском районе Республики Карелия.
 Хижозеро — озеро в Медвежьегорском районе Республики Карелия.
 Хижозеро — озеро в Сегежском районе Республики Карелия.
 Хижозеро — озеро в Кондопожском районе Республики Карелия.
 Хижозеро — недействующая станция в Республике Карелия.
 Хижозеро — озеро в Муезерском районе Республики Карелия.

См. также 
 Большое Хижозеро — озеро в Муезерском районе Республики Карелия.